Como Hospital Provincial se conoce a varios centros sanitarios:

Argentina 
 Hospital Provincial de Neuquén;
 Hospital Provincial de Río Tercero;
 Hospital Provincial de Rosario;
 Hospital Provincial de Villa Constitución.

Cuba 
 Hospital Provincial de Cienfuegos;
 Hospital Provincial de Santiago de Cuba.

España 
 Hospital Provincial de Albacete;
 Hospital Provincial de Almería;
 Hospital Provincial de Ávila;
 Hospital Provincial de San Sebastián, en Badajoz;
 Hospital Provincial de Barcelona;
 Hospital Provincial Divino Vallés, en Burgos;
 Hospital Provincial Virgen de la Montaña, en Cáceres;
 Hospital Provincial de Castellón;
 Hospital Provincial de Córdoba;
 Hospital Provincial de Santa Caterina, en Gerona;
 Hospital Provincial de Guadalajara;
 Hospital Provincial Sagrado Corazón de Jesús, en Huesca;
 Hospital Provincial de Santa María, en Lérida;
 Hospital Provincial de Logroño;
 Hospital Provincial de San José en Lugo;
 Hospital Provincial de Madrid;
 Hospital Provincial San Juan de Dios, en Murcia;
 Hospital Provincial de Oviedo;
 Hospital Provincial San Telmo, en Palencia;
 Hospital Provincial de Pontevedra;
 Hospital Provincial de la Cruz Roja, en San Sebastián;
 Hospital Provincial de Toledo;
 Hospital Provincial de Valencia;
 Hospital Provincial Rodríguez Chamorro, en Zamora;
 Hospital Provincial de Zaragoza.

Perú 
 Hospital Provincial Belén, en Lambayeque.